Аско Парпола () (р. 1941) — финский индолог, профессор в отставке Хельсинкского университета. Специализируется в изучении письменности долины Инда, которую он, наряду с группой Ю. В. Кнорозова, считает связанной с дравидийскими языками.

Брат Аско Парполы, Симо Парпола — специалист по аккадским клинописным надписям.

Примечания

Ссылки 
 Helsinki University 
 Asko Parpola at Harappa.com 
 Kimmo 60 years

Лингвисты Финляндии
Индологи Финляндии
Члены Финской академии наук